Le prix Jean-Éthier-Blais est un prix littéraire québécois remis annuellement par la Fondation Lionel-Groulx. Il récompense l'auteur du meilleur livre de critique littéraire publié au Québec pendant l'année précédente, portant sur la littérature québécoise de langue française et écrit en français.

Lauréats

 1997 : François Ricard - Gabrielle Roy, une vie : biographie
 1998 : Marcel Olscamp - Le fils du notaire : Jacques Ferron, 1921-1949 : genèse intellectuelle d’un écrivain
 1999 : Pierre Nepveu - Intérieurs du Nouveau Monde : essais sur les littératures du Québec et des Amériques
 2000 : Jacques Michon - Histoire de l'édition littéraire au Québec au XXe siècle : La naissance de l'éditeur, 1900-1939
 2001 : Michel Biron - L’absence du maître : Saint-Denys Garneau, Ferron, Ducharme
 2002 : Élisabeth Nardout-Lafarge - Réjean Ducharme : une poétique du débris
 2003 : Yvette Francoli - Essais critiques de Louis Dantin
 2004 : Ursula Mathis-Moser - Dany Laferrière. La dérive américaine
 2005 : Dominique Garand - Accès d'origine,ou pourquoi je lis encore Groulx, Basile, Ferron...
 2006 : Ginette Michaud - Ferron post-scriptum
 2007 : Yvon Rivard - Personne n'est une île
 2008 : Michel Biron, François Dumont, Élisabeth Nardout-Lafarge - Histoire de la littérature québécoise
 2009 : Martine-Emmanuelle Lapointe - Emblèmes d'une littérature : Le libraire, Prochain épisode et L'avalée des avalés
 2010 : Gilles Marcotte - La littérature est inutile
 2011 : Daniel Laforest - L'archipel de Caïn : Pierre Perrault et l'écriture du territoire
 2012 : Martin Jalbert - Le sursis littéraire : Politique de Gauvreau, Miron, Aquin  et  Pierre Nepveu - Gaston Miron : La vie d'un homme
 2013 : Réjean Beaudoin - D'un royaume à l'autre : essai sur Pierre Vadeboncœur
 2014 : Joseph Yvon Thériault - Évangéline: Contes d'Amérique
 2015 : Patricia Smart - De Marie de l'Incarnation à Nelly Arcan : Se dire, se faire par l'écriture intime
 2016 : Michel Biron - De Saint-Denys Garneau  et  Richard Foisy - Un poète et son double : Jean Narrache – Émile Coderre. 1893-1970
 2017 : Alex Gagnon - La communauté du dehors. Imaginaire social et crimes célèbres au Québec () et Frédéric Rondeau, Le manque en partage. La poésie de Michel Beaulieu et Gilbert Langevin
 2018 : Manon Auger - Les journaux intimes et personnels au Québec: Poétique d'un genre littéraire incertain
 2019 : Marie-Frédérique Desbiens - Le premier romantisme au Canada : Entre engagement littéraire et politique
2020 : David Bélanger et Thomas Carrier-Lafleur - Il s’est écarté. Enquête sur la mort de François Paradis

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
Liste des prix littéraires québécois
Jean Éthier-Blais

Distinction au Québec
Jean-Ethier-Blais